Лопуховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Лопуховское сельское поселение — входит в Руднянский район

Саратовская область
 Лопуховское сельское поселение — входит в Аткарский район